Legato steht für:

 Legato, eine musikalische Vortragsanweisung

Legato ist der Familienname folgender Personen:

 Marianne Legato (* 1935), US-amerikanische Medizinerin und Autorin 
 Robert Legato (* 1956), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler